Мандельє́-ла-Напу́ль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 130 км на схід від Марселя, 32 км на південний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11829 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 23471,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мандельє-ла-Напуль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мандельє-ла-Напуль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Приморські Альпи